Salgueiro puede referirse a:

Geografía 
 Salgueiro (Fundão) , freguesia portuguesa del municipio de Fundão, distrito de Castelo Branco.
 Salgueiro (La Coruña), aldea española de la parroquia de Trasmonte, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 Salgueiro (Pernambuco), municipio brasileño del estado de Pernambuco.
 Salgueiro do Campo,  freguesia portuguesa del municipio de Castelo Branco, distrito de Castelo Branco.
 Microrregión de Salgueiro,  microrregión brasileña del estado de Pernambuco.
 Vale de Salgueiro, freguesia portuguesa del municipio de Mirandela, distrito de Braganza.

otros 

 Salgueiro Atlético Clube, club brasileño de fútbol.